

Littérature 

 , recueil de poème de Robert Lowell publié en 1973 ;
 History, roman d'Elsa Morante publié en 1974.

Télévision 

 , chaîne de télévision américaine sur l'histoire ;
 , équivalent canadienne ;
 , équivalent européenne.
HIStory est une web-série taïwanaise.

Musique

Groupe 

 History, boys band de K-pop sud-coréen.

Chanson 

 HIStory/Ghosts, single de Michael Jackson présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 History, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ,
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , face B du single  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe rock  présente sur l'album  sorti le .
 History, chanson du groupe , présente sur l'album , dont le clip vidéo est sorti le  sur YouTube.

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album d' et  sorti le  ;

 , album d' et  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album d' sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album anthologie  sorti le  ;
 , album du groupe de pagan folk.  sorti le .

Autre 

 , utilitaire en ligne de commande sous système Unix.